Fane ima više značenja:
 Fane, Brescia
 Fane, Verona